El Campionat d'escacs de Polònia, és un torneig d'escacs que serveix per designar el campió nacional d'aquest esport. És basant-se principalment en els resultats d'aquest torneig que la Federació d'Escacs Polonesa selecciona els integrants de l'equip nacional, i els que participaran representant el país a les Olimpíades d'escacs.

El torneig masculí es començà a disputar el 1926, i el femení, el 1935, ambdós a Varsòvia. Entre la primera i la segona Guerres Mundials, es van celebrar quatre finals masculines i dues de femenines. A partir de la II Guerra Mundial, el torneig ha tingut lloc anualment, amb poques excepcions. En la majoria d'edicions, han estat torneigs round-robin, amb 14-16 jugadors en el campionat masculí, i 12-14 jugadores en el femení. Hi va haver quatre edicions celebrades per sistema suís en el campionat masculí (1975, 1976, 1977, i 1979), i set en el femení (1959, 1965, 1966, 1975, 1976, 1977, i 1978). Dos torneigs (el masculí de 1937 i el femení de 1962) varen incorporar jugadors estrangers, tot i que el 1962 els premis estaven reservats a les jugadores poloneses.

Quadre d'honor masculí i femení 

| valign=top |
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Lloc !! Campiona
|-
|1
|1935
|Varsòvia
|Regina Gerlecka
|-
|2
|1937
|Varsòvia
|Regina Gerlecka
|-
|3
|1949
|Łódź
|Róża Herman
|-
|4
|1950
|Toruń
|Róża Herman
|-
|5
|1951
|Częstochowa
|Krystyna Hołuj
|-
|6
|1952
|Krynica
|Krystyna Hołuj
|-
|7
|1953
|Sopot
|Krystyna Hołuj
|-
|8
|1954
|Gdańsk
|Władyslawa Górska
|-
|9
|1955
|Szczecin
|Krystyna Hołuj
|-
|10
|1956
|Lądek-Zdrój
|Krystyna Hołuj
|-
|11
|1957
|Polana
|Krystyna Hołuj
|-
|12
|1958
|Łódź
|Henryka Konarkowska
|-
|13
|1959
|Katowice
|Krystyna Hołuj
|-
|*)
|1960
|Łódź
|Henryka Konarkowska
|-
|14
|1961
|Wrocław
|Apolonia Litwińska
|-
|15
|1962
|Grudziądz
|Anna Jurczyńska
|-
|*)
|1963
|Myślenice
|Henryka Konarkowska
|-
|16
|1964
|Spała
|Henryka Konarkowska
|-
|17
|1965
|Łódź
|Anna Jurczyńska
|-
|18
|1966
|Koszalin
|Krystyna Hołuj-Radzikowska
|-
|19
|1967
|Kielce
|Elżbieta Kowalska
|-
|20
|1968
|Lublin
|Mirosława Litmanowicz
|-
|21
|1969
|Poznań
|Krystyna Hołuj-Radzikowska
|-
|22
|1970
|Kielce
|Bożena Pytel
|-
|23
|1971
|Piotrków Trybunalski
|Hanna Ereńska-Radzewska
|-
|24
|1972
|Lublin
|Hanna Ereńska-Radzewska
|-
|25
|1973
|Grudziądz
|Anna Jurczyńska
|-
|26
|1974
|Polanica Zdrój
|Anna Jurczyńska
|-
|27
|1975
|Wrocław
|Grażyna Szmacinska
|-
|28
|1976
|Istebna
|Grażyna Szmacińska
|-
|29
|1977
|Cieplice
|Hanna Ereńska-Radzewska
|-
|30
|1978
|Elbląg
|Anna Jurczyńska
|-
|31
|1979
|Piotrków Trybunalski
|Hanna Ereńska-Radzewska
|-
|32
|1980
|Częstochowa
|Hanna Ereńska-Radzewska
|-
|33
|1981
|Poznań
|Grażyna Szmacińska
|-
|34
|1982
|Varsòvia
|Agnieszka Brustman
|-
|35
|1983
|Tarnów
|Grażyna Szmacińska
|-
|36
|1984
|Konin
|Agnieszka Brustman
|-
|37
|1985
|Sandomierz
|Małgorzata Wiese
|-
|38
|1986
|Konin
|Grażyna Szmacińska
|-
|39
|1987
|Wrocław
|Agnieszka Brustman
|-
|40
|1988
|Bielsko-Biała
|Grażyna Szmacińska
|-
|41
|1989
|Poznań
|Joanna Detko
|-
|42
|1990
|Konin
|Bożena Sikora-Giżynska
|-
|43
|1991
|Lubniewice
|Czesława Grochot
|-
|44
|1992
|Świeradów-Zdrój
|Krystyna Dąbrowska
|-
|45
|1993
|Lublin
|Barbara Kaczorowska
|-
|46
|1994
|Gdańsk
|Magdalena Guzkowska
|-
|47
|1995
|Varsòvia
|Monika Bobrowska (Soćko)
|-
|48
|1996
|Brzeg Dolny
|Agnieszka Brustman
|-
|49
|1997
|Cisna
|Joanna Dworakowska
|-
|50
|1998
|Sopot
|Joanna Dworakowska
|-
|51
|1999
|Wrocław
|Iweta Radziewicz
|-
|52
|2000
|Brzeg Dolny
|Iweta Radziewicz
|-
|53
|2001
|Brzeg Dolny
|Joanna Dworakowska
|-
|54
|2002
|Ostrów Wielkopolski
|Iweta Radziewicz
|-
|55
|2003
|Środa Wielkopolska
|Marta Zielińska (Michna)
|-
|56
|2004
|Varsòvia
|Monika Soćko
|-
|57
|2005
|Suwałki
|Iweta Radziewicz
|-
|58
|2006
|Trzebinia
|Jolanta Zawadzka
|-
|59
|2007
|Barlinek
|Iweta Radziewicz (Rajlich)
|-
|60
|2008
|Kraków
|Monika Soćko
|-
|61
|2009
|Bogatynia
|Iweta Rajlich
|-
|62
|2010
|Varsòvia
|Monika Soćko
|-
|63
|2011
|Varsòvia
|Jolanta Zawadzka
|-
|64
|2012
|Varsòvia
|Iweta Rajlich
|-
|65
|2013
|Chorzow
|Monika Soćko
|-
|66
|2014
|Varsòvia
|Monika Soćko
|-
|67
|2015
|Poznań
|Jolanta Zawadzka
|-
|68
|2016
|Poznań
|Monika Soćko
|}
|}

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Federació Polonesa d'escacs  
 
 

Polònia
Competicions d'escacs a Polònia
Polònia
Polònia
Polònia